Svislač je název dvou různých řek a souvisejících lokalit v Bělorusku.

 Svislač (Hrodenská oblast) — město v Hrodenské oblasti v Bělorusku
 Svislač (Minská oblast) — sídlo městského typu v Minské oblasti v Bělorusku

 Svislač (přítok Bereziny) — řeka v Minské a v Mohylevské oblasti v Bělorusku, přítok Bereziny
 Svislač (přítok Němenu) — řeka v Hrodenské oblasti v Bělorusku a v Podleském vojvodství v Polsku, přítok Němenu